Der Begriff Entenschnabel bezeichnet in der

Biologie:
 das Mundwerkzeug der Entenvögel

Geografie:
 ein schmales Stück des Glienicker Territoriums, das weit in das Berliner Stadtgebiet reicht, siehe unter Entenschnabel (Glienicke)
 einen schmalen nordwestlichen Ausläufer des zu Deutschland gehörenden Nordseegebiets, siehe unter Entenschnabel (Nordsee)
 einen ehemaligen Grenzvorsprung im Nordosten der deutschen Kolonie Kamerun, siehe unter Entenschnabel (Kamerun)
 einen markanten Felsblock in der Marktgemeinde Frantschach-Sankt Gertraud, siehe Liste der Naturdenkmäler im Bezirk Wolfsberg

Medizin:
 das Spekulum, ein vorbereitendes Hilfsmittel zur Dehnung der analen- und vaginalen Öffnungen beispielsweise bei ärztlichen Untersuchungen

Technik:
 umgangssprachlich den spanischen Hochgeschwindigkeitszug AVE S-102
 umgangssprachlich die ab 1980 gebaute Drehleiter niederer Bauart von Magirus-Deutz
 einen Bestandteil der Waffentragevorrichtungen für bestimmte Säbel, siehe Entenschnabel (Waffe)
 umgangssprachlich einen zweiten hochgelegten Frontkotflügel an Enduro-Motorrädern, der fest mit dem Rahmen verbunden ist. (siehe Suzuki DR 800 S und BMW R 1150 GS)

Zeitschrift:
 Der Entenschnabel, Zeitschrift über Citroën 2CV

Siehe auch

 Schnabel